Název Rudniansky potok má více vodních toků:

 Rudniansky potok (přítok Honského potoka) – levostranný přítok Honského potoka na Slovensku v okrese Rožňava
 Rudniansky potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Rudniansky potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okresech Levice a Žarnovica
 Rudniansky potok (přítok Jasenice) – levostranný přítok Jasenice na Slovensku v okrese Turčianske Teplice